«Старик Хоттабыч» — советский художественный полнометражный цветной фильм-сказка, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1956 году режиссёром Геннадием Казанским по мотивам одноимённой повести Лазаря Лагина.

Премьера состоялась в Ленинграде 12 июля 1957 года.

Сюжет 
В Москве-реке 12-летний пионер-школьник Волька Костыльков во время купания случайно находит запечатанный сосуд. Мечтая, что в кувшине находится клад старинных драгоценностей, который он отнесёт в исторический музей, Волька вскрывает сосуд и выпускает на волю из тысячелетнего заточения джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба. Могущественный волшебник, которого мальчик стал называть «по отчеству» — Хоттабыч, — теперь в долгу у пионера за своё спасение и обещает отныне выполнять любое его приказание. Вместе с ним Волька летит в Индию на ковре-самолёте. На обратном пути они, едва не разбившись, совершают посадку в бассейн у санатория имени Серго Орджоникидзе.

Благодарный джинн пытается осыпа́ть своего благодетеля всяческими дарами. Так, по возвращении из Индии он «осчастливил» Вольку дворцом и караваном верблюдов и слонов, нагруженных драгоценностями и предметами роскоши. Но мальчик, воспитанный в духе советской пионерии, отказывается от такого подарка и, стремясь отвлечь Хоттабыча, предлагает ему отправиться в цирк. После посещения представления джинн решает стать иллюзионистом.

В ролях 
 Николай Волков — Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб (Хоттабыч), джинн
 Алёша Литвинов — Волька Костыльков (Волька ибн Алёша)
 Гена Худяков — Женя Богорад, друг Вольки
 Лёва Ковальчук — Гога Пилюкин (Гога-Пилюля), сплетник
 Ольга Черкасова — Варвара Степановна, классный руководитель
 Майя Блинова — мать Вольки
 Ефим Копелян — Джафар Али Мухаммедов, буровой мастер из Баку
 Александр Лариков — доктор
 Валентина Романова — Глафира Кузьминична, мать Гоги
 Евгений Весник — милиционер
 Зинаида Шарко — продавщица мороженого в цирке

Съёмочная группа 
Фильм снимали в Ленинграде, Москве и Одессе.
 Автор сценария — Лазарь Лагин
 Режиссёр-постановщик — Геннадий Казанский
 Оператор — Музакир Шуруков
 Художники: Исаак Каплан, Белла Маневич
 Композитор — Надежда Симонян
 Директор картины — Тамара Самознаева

Призы 
 Поощрительный диплом на I ВКФ в Москве (1958)
 Почётная грамота на Международном кинофестивале в Ванкувере (1958)
 Почётный Диплом на I МКФ детских фильмов в Панаме (1971).

См. также 
 Хинди руси бхай бхай.
 .
 Волшебная лампа Аладдина (фильм, 1966).
 Хоттабыч (фильм) по произведению «Медный кувшин старика Хоттабыча».

Ссылки 

 «Старик Хоттабыч» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Старик Хоттабыч» Радио «Свобода»
 
 
 

Фильмы СССР 1956 года
Фильмы Геннадия Казанского
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-сказки СССР
Фильмы о пионерах
Фильмы о Москве
Экранизации литературных сказок
Экранизации произведений Лазаря Лагина
Фильмы о цирке
Фильмы на русском языке